Фрассати Пьер Джорджо () — блаженный Римско-Католической Церкви. Родился 6 апреля 1901 года в Турине, Италия, умер 4 июля 1925 года в Турине. Принимал активную деятельность в политической жизни итальянского общества. Покровитель молодёжи, студентов и членов католического движения Католическое действие.

Биография 
Пьер Джорджо (Петр — Юрий) Фрассати родился в богатой, буржуазной семье, которая принадлежала к либеральной среде итальянского общества. Его мать, Аделаида Аметис, была известной художницей, а отец, Альфредо Фрассати, был основателем и владельцем газеты «Ла Стампа», сенатором Королевства Италия и итальянским послом в Германии.

В юношестве Пьер Джорджо, учась в университете, вёл активную социальную и духовную жизнь, принимал участие в многочисленных харитативных, политических и духовных организациях. Принадлежал к католическим движениям «Апостольство молитвы», «общество св. Викентия де Поль», Университетской Федерации итальянских католических студентов. Обучался на инженерном факультете Туринского политехнического университета.

28 мая 1922 года вступил в третий орден доминиканцев, приняв имя Иероним.

С начала 1920 года, когда в Турине вспыхнули рабочие беспорядки, сопровождал в качестве телохранителя в красные районы Турина доминиканского монаха.

Во время итальянского фашизма выступал против власти, активно исповедуя свои антифашистские взгляды. В 1921 году предложил на национальном конгрессе Федерации университетской католической молодёжи создать организацию, которая бы выступила против фашистской власти.

Пьер Джорджо своею политической деятельность внёс в жизнь Католической Церкви понимание того, что необходимо руководствоваться верой во всех сферах человеческой деятельности без всяких ограничений, в том числе в политической и партийной жизни общества.

Умер в возрасте 24 лет от полиомиелита, заразившись, ухаживая за нищим больным.

День памяти блаженного Пьера Джорджо Фрассати отмечается 4 июля.

Беатификация 
Был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II 20 мая 1990 года.

Источник 
Антонио Сикари, Портреты святых, т. II, Милан, стр. 175—189,

Ссылки 
 
 
 Проповедь римского папы Иоанна Павла II во время беатификации Пьер Джорджа Фрассати

Святые Италии
Католические блаженные
Христианские святые XX века
Доминиканские терциарии
Выпускники Туринского политехнического университета